Osoby o tym nazwisku:
 Karl Ehrensperger – szwajcarski strzelec
 Kurt Ehrensperger – szwajcarski kolarz szosowy